Halôa, une fête célébrée en Attique en l’honneur de Déméter et de Dionysos.
 Haloa, un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Haminoeidae.